beskidnik – inna nazwa tołhaja, zbójnika karpackiego
 Beskidnik – potok, dopływ Górnej Solinki

Przypisy